Con Ikoma ci si può riferire a:

Geografia 
 Giappone
 Ikoma – una città della prefettura di Nara in Giappone
 Monte Ikoma – un monte nella prefettura di Nara in Giappone
 Tanzania
Ikoma – circoscrizione del distretto di Rorya
Ikoma – circoscrizione del distretto di Serengeti

Altro 
 Stazione di Ikoma – una stazione sulla linea Kintetsu Nara nella città Ikoma nella prefettura di Nara
 Ikoma – un gruppo etnico della Tanzania
 Clan Ikoma – un clan giapponese
 Ikoma – un incrociatore da battaglia classe Tsukuba della marina imperiale giapponese
 Ikoma – una portaerei classe Unryū della Marina imperiale giapponese